Incontri – programma contenitore dell'emittente radiofonica Radio 24
 Incontri – termine inteso per descrivere un approccio sentimentale
 Incontri – famiglia nobile originaria della Toscana
 Palazzo Incontri – palazzo di Firenze
 Palazzo Incontri-Viti – palazzo di Volterra
 Incontri – romanzo di Robert Musil